

Geografia
 Vasa – nome svedese della città di Vaasa in Finlandia
 Vasa Township – cittadina del Minnesota

Persone
 Vasa – pseudonimo dello sceneggiatore svedese Lars Yngve Johansson
 Robert F. Vasa – vescovo statunitense 
 Andrea Vasa – filosofo italiano

Altro
 Casato di Vasa – dinastia reale di Svezia e Polonia
 Casato di Vasa (Polonia) – ramo polacco del casato
 Vasa – galeone svedese affondato a Stoccolma nel 1628 e poi recuperato e restaurato;
 Museo Vasa – museo di Stoccolma che ospita il galeone
 Ordine di Vasa – ordine cavalleresco svedese
 Vasaloppet – gara di sci da fondo ispirata a Gustavo I di Svezia
 Vasa – nome proprio di persona serbo
 Vasa – gene che codifica una proteina essenziale nello sviluppo delle cellule germinali
 Vasa – nome comune dei pappagalli del genere Coracopsis
 Vasa – plurale del latino vās, che compare in termini anatomici e medici riguardanti i vasi sanguigni, come:
 i vasa praevia – una complicanza ostetrica
 i vasa vasorum e vasa nervorum – capillari che provvedono alla vascolarizzazione di altri vasi sanguigni o dei nervi
 i vasa recta – capillari che irrorano la midollare renale